Le Football Club Sochaux-Montbéliard est fondé en 1928. Il obtient son statut professionnel en 1932 lorsque la Fédération française de football organise le premier championnat de France de football professionnel. Ce tableau récapitule les classements et statistiques du club à partir de cette date et ce jusqu'à aujourd'hui.

Bilan saison par saison

Références 

Football Club Sochaux-Montbéliard
Sochaux-Montbéliard